Афгано-иранские отношения — двусторонние отношения между Исламским Эмиратом Афганистан и Ираном. В 1935 году были установлены дипломатические отношения между странами, во время правления афганского короля Захир-Шаха и иранской династии Пехлеви. Протяжённость государственной границы между странами составляет 921 км.

Страны являются сверхблизкими по языку и культуре. Государственный язык Ирана и государственные языки Афганистана относятся к Персидским языкам, благодаря чему жители Афганистана и Ирана свободно понимают друг друга. Афганистан наряду с Таджикистаном входит в зону влияния Ирана, в контексте Паниранизма.

Сравнительная характеристика

История 

Обе страны объединяет общая культура, история и язык. В 1978 году отношения между странами ухудшились из-за политической нестабильности в Афганистане. В 1998 году талибы захватили иранское консульство в Мазари-Шарифе и расстреляли находившихся там сотрудников и дипломатов. После этого инцидента Иран планировал военное вторжение в эту страну, но вмешательство Совета Безопасности ООН и США вынудили иранцев отказаться от этих планов. В 2001 году возросла напряжённость в межгосударственных отношениях из-за того, что шиитское меньшинство Афганистана начало подвергаться нападениям со стороны Талибана, в это время Иран начал поддерживать Северный альянс. В октябре 2001 года после вторжения в Афганистан Международных сил содействия безопасности и падения режима талибов, двусторонние отношения между Ираном и Афганистаном улучшились. В 2010 году НАТО обвинило Иран в поддержке исламистов Талибана.

Торговля
В 2008 году, в соответствии с данными Торгово-промышленной палаты Афганистана, иранский экспорт в Афганистан составил сумму в 800 млн. долларов США. Иран импортировал из Афганистана товаров на 4 млн. долларов США (фрукты, минералы, драгоценные изделия и специи).

Примечания 

Иран
Афганистан